Hosi steht für
 Variante von Huosi, bayerisches Adelsgeschlecht
 HOSI, Kurzwort für Homosexuelle Initiative